Cyklus (z řec. kyklos a lat. cyklus – kruh) může být:
 kruh
 kolo 

matematika
 kružnice (graf) – netriviální cesta v grafu, která začíná a končí v tomtéž vrcholu
 cyklus (algebra) – část permutace

fyzika
 Carnotův cyklus – popisuje práci ideálního tepelného stroje
 Dieselův cyklus, Dieselův oběh
 Ericssonův-Braytonův cyklus, Ericssonův-Braytonův oběh – ideální tepelný oběh sestávající z vratných změn
 Humphreyův cyklus, Humphreyho oběh 
 Jouleův-Braytonův cyklus, Jouleův-Braytonův oběh 
 Ottův cyklus, Ottův oběh
 Seiligerův cyklus, Seiligerův oběh
 astronomické cykly
 sluneční cyklus
 Milankovičovy cykly
 CNO cyklus 
 proton-protonový cyklus, proton-protonová reakce – cyklus jaderných reakcí

informatika
 řídicí struktura počítačového programu
 takt procesoru – elementární část (krok) pracovního cyklu v mikroprocesoru (jeden tik interních hodin)
 nekonečný cyklus – průběh počítačového programu, který se vrací do téhož místa a nikdy neskončí (zacyklení)
 cyklus do-while
 cyklus while-do
 cyklus for
 cyklus foreach

biologie
 životní cyklus – popis stádií života organismu počínaje jeho zrozením a konče reprodukcí a vznikem nového organismu
 buněčný cyklus – průběh života eukaryotické buňky od jednoho dělení k dalšímu
 CAM cyklus
 Hatch-Slackův cyklus
 Kokův cyklus
 alaninový cyklus, alaninový-glukózový cyklus – vzájemná přeměna alaninu a pyruvátu ve svalu a játrech spojená s glukoneogenezí a proteolýzou
 močovinový cyklus, ornitinový cyklus – metabolický cyklus, který pomáhá tělu zbavovat se nadbytečného dusíku
 pentózofosfátový cyklus
 citrátový cyklus (též Krebsův cyklus) – řada reakcí, hrající klíčovou roli v aerobním metabolismu
 glyoxylátový cyklus – speciální řada biochemických reakcí
 menstruační cyklus – periodické aktivity v těle samic, související s plodností (jedná se o jeden ze základních biorytmů)
 estrální cyklus – označení pro periodické, fyziologické změny v těle i chování samic placentálních savců* spánkový cyklus
 srdeční cyklus
 biogeochemický cyklus – koloběh látek v přírodě
 cyklus kyslíku, koloběh kyslíku
 cyklus dusíku, koloběh dusíku
 cyklus síry, koloběh síry
 cyklus uhlíku, koloběh uhlíku 

geologie
 horninotvorný cyklus

geografie
 koloběh vody, hydrologický cyklus – stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi

klimatologie
 Bondův cyklus

ekonomie
 hospodářský cyklus – opakované střídání fází ekonomiky v tržním ekonomice
 projektový cyklus
 provozní cyklus
 výrobní cyklus
 životní cyklus produktu

školství
 První, druhý a třetí cyklus vzdělávání

technika
 jaderný palivový cyklus

umění
 umělecký cyklus (často konkrétněji, např.: malířský, grafický, sochařský, fotografický cyklus) – řada výtvarných děl spojených námětem, dějem, materiálem atp.
 divadelní cyklus – několik (např. trilogie, tetralogie) divadelních her nejčastěji stejného autora navzájem spojených společným tématem, typem hrdiny či myšlenkou. V Česku hojně využívaný např. divadelním režisérem Vladimírem Morávkem v Klicperově divadle v Hradci Králové např. Čechov Čechům či Noci antilop nebo v brněnském Divadle Husa na provázku projekt Sto roků kobry resp. Svlékání z kůže. Inscenace mohou být hrány samostatně nebo společně např. v rámci festivalu jako několikahodinový cyklus (Svlékání z kůže mělo délku takřka dvanáct hodin).
 televizní cyklus – televizní pořad o více dílech (seriál) s nenavazujícím dějem, nebo samostatné televizní filmy se společným tématem
 Vyšebrodský cyklus
 Ulsterský cyklus

Související články 
 kolo (rozcestník)
 koloběh

Externí odkazy